Schletterer ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Moor-Schletterer (1862–1919), deutsche Opernsängerin (Sopran/Mezzosopran)
 Hans Michel Schletterer (1824–1893), deutscher Musiker
 Jakob Christoph Schletterer (1699–1774), Tiroler Bildhauer